

Osoby posiadające biogram w Wikipedii
 Edward Gorol (1930–2003) – polski rzeźbiarz, medalier, twórca wielu polskich odznaczeń państwowych i wojskowych
 Małgorzata Gorol (ur. 1986) – polska aktorka

Zobacz też 
 Gorol – w mowie górnośląskiej określenie osoby spoza Górnego Śląska
 Potoczna nazwa Gorolskiego Święta